Questo è l'elenco dei parchi nazionali d'Irlanda.

La tabella che segue elenca i parchi nazionali dell'Irlanda. Il primo tra essi fu il Killarney National Park, che si trova nella Contea di Kerry e che venne fondato nel 1932. Da allora furono costituiti altri cinque parchi nazionali; il più recente in ordine cronologico è  quello del Wild Nephin, colocato nella Contea di Mayo. Complessivamente i parchi tutelano una superficie di  , ovvero lo 0.9% della superficie terrestre della nazione.

Note

Collegamenti esterni
Sito web ufficiale

Liste di aree protette
Parchi nazionali dell'Irlanda